Санта-Барбара-де-Пинто (), также известен как Пинто — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Магдалена.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано в 1741 году. Муниципалитет Санта-Барбара-де-Пинто был выделен в отдельную административную единицу в 2000 году.

Географическое положение 

Город расположен в юго-западной части департамента, на правом берегу рукава Момпос реки Магдалена, на расстоянии приблизительно 204 километров к юго-юго-западу (SSW) от Санта-Марты, административного центра департамента Магдалена. Абсолютная высота — 23 метра над уровнем моря.
Муниципалитет Санта-Барбара-де-Пинто граничит на востоке и юго-востоке с территорией муниципалитета Санта-Ана, на северо-востоке, севере и северо-западе — с муниципалитетом Плато, на западе и юго-западе — с территорией департамента Боливар. Площадь муниципалитета составляет 502 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 12 610 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 53,1 % от населения Санта-Барбара-де-Пинто, женщины — соответственно 46,9 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 69,9 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 30,1 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 79,8 %.

Экономика 
Основу экономики Санта-Барбара-де-Пинто составляет сельскохозяйственное производство.
68,5 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 16,9 % — предприятия сферы обслуживания, 13,5 % — промышленные предприятия, 1,1 % — предприятия иных отраслей экономики.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Магдалена